L'édition masculine 2013 du tournoi de tennis du Brésil se déroule du 11 au , sur terre battue en intérieur à São Paulo. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Rafael Nadal remporte l'épreuve en simple, Alexander Peya et Bruno Soares celle en double.

Faits marquants

Contexte 
De retour de blessure après sept mois d'absence (à cause de son genou gauche), l'Espagnol Rafael Nadal entame sa  de compétition, après une finale perdue à Viña del Mar la semaine précédente. Son dernier titre remonte à Roland-Garros 2012.

Lauréats 
Rafael Nadal remporte son  en simple en battant en finale David Nalbandian. Il s'agit du  et  sur terre battue de l'Espagnol. Il s'impose pour la  à São Paulo, soulevant ainsi son  de la saison. 
 
En double, Alexander Peya et Bruno Soares remportent leur  ensemble en battant en finale František Čermák et Michal Mertiňák. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline. Bruno Soares est le premier joueur à s'imposer trois fois consécutivement dans le tournoi.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Brésil
 Saison 2013 de l'ATP
 Tournoi de tennis du Brésil (WTA 2013) (tournoi féminin)
 Tournois ATP 250

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2013
Sao Paulo
Sport au Brésil en 2013
Tennis en février 2013